Sieminski oder Siemiński ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred D. Sieminski (1911–1990), US-amerikanischer Politiker
 Roman Siemiński (1919–1997), polnischer Radrennfahrer